86th Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Lexington Avenue
 86th Street – fermata della metropolitana di New York della linea IND Eighth Avenue
 86th Street – fermata della metropolitana di New York della linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 86th Street – fermata della metropolitana di New York della linea IND Second Avenue
 86th Street – fermata della metropolitana di New York della linea BMT Fourth Avenue
 86th Street – fermata della metropolitana di New York della linea BMT Sea Beach